De Russische stad Peterhof
 Het Paleizencomplex in Peterhof
 Het hanzekantoor Peterhof in Veliki Novgorod